Le Parlement national peut faire référence au : 
 Parlement national aux Îles Salomon ;
 Parlement national en Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 Parlement national au Timor oriental.